Winston-Salem Open 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Winston-Salem Open rozgrywany w dniach 19–25 sierpnia 2012 roku w Winston-Salem na kortach twardych o puli nagród 553 125 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012